Jürgen Melzer e Iveta Benešová erano i detentori del titolo, ma sono stati battuti al secondo turno da Dominic Inglot e Laura Robson.

Mike Bryan e Lisa Raymond hanno battuto in finale Leander Paes e Elena Vesnina 6–3, 5–7, 6–4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Bob Bryan /  Liezel Huber (semifinale)
 Mike Bryan /  Lisa Raymond (campioni)
 Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotnik (semifinale)
 Leander Paes /  Elena Vesnina (finale)
 Mahesh Bhupathi /  Sania Mirza (secondo turno)
 Daniele Bracciali /  Roberta Vinci (terzo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Andrea Hlaváčková (secondo turno)
 Daniel Nestor /  Julia Görges (quarti di finale)

 Mariusz Fyrstenberg /  Abigail Spears (secondo turno) 
 Rohan Bopanna /  Jie Zheng (quarti di finale) 
 František Čermák /  Lucie Hradecká (ritirati) 
 Jürgen Melzer /  Iveta Benešová (secondo turno) 
 Fabio Fognini /  Sara Errani (secondo turno) 
 David Marrero /  Nuria Llagostera Vives (secondo turno) 
 Andy Ram /  Květa Peschke (terzo turno) 
 Alexander Peya /  Anna-Lena Grönefeld (terzo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 
  Dominic Inglot /  Laura Robson (terzo turno)
  Ross Hutchins /  Heather Watson (secondo turno)
  Jonathan Marray /  Anne Keothavong (primo turno)
  Ken Skupski /  Melanie South (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2012